

Militaire 

 Sergent : un officier médiéval, puis un grade militaire et ses variantes :
 Sergent-chef ;
 Sergent-major
 Sergent royal

Arts

Œuvres 

 Sergent Bilko, film américain de 1996 ;
 Sergent X, film français de 1960 ;
 Sergent la Terreur, film américain de 1953 ;
 Sergent Kirk, série dessinée par Hugo Pratt ;
 Sergent Deutogo, série dessinée ivoirienne de Bob Kanza ;

Artistes 

 Sergent Garcia groupe musical français ;
 Marianne Sergent, actrice et humoriste française.

Sergents de fiction 

 Sergent Anderson, série américaine (1974-1978) ;
 Sergent Benton dans la série télévisée Doctor Who ;
 Sergent Chesterfield dans la bande dessinée Les Tuniques bleues ;
 Sergent Johnson des jeux vidéo Halo ;
 Sergent-instructeur Hartman (Gunnery Sergeant dans la version originale) interprété par R. Lee Ermey dans le film Full Metal Jacket.

Personnalités 

 Antoine Louis François Sergent dit Sergent-Marceau : un révolutionnaire français
Annette Sergent
Bernard Sergent
Brian Sergent
Brian Sergent (footballeur)
Harold Sergent
Jean-Pierre Sergent, réalisateur et journaliste français
Jesse Sergent
Justine Sergent (1950–1994), neuropsychologue libano-canadienne
Lucien-Pierre Sergent
Michel Sergent
Pierre Sergent (1926–1992), résistant, officier et homme politique français ;
René Sergent
Stéphane Sergent

Voir aussi